Таксичо има више значења:

 Таксичо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Таксичо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику